Miejscowości w USA:
 Macy – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Macy – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Thurston
Miejscowość na Białorusi:
Macy - miejscowość w rejonie prużańskim w obwodzie brzeskim